Front de Forces Socialistes, partit polític d'Algèria
 Front de Forces Socials, partit polític de Burkina Faso
 French Frigate Shoals, atol situat a les illes de Sotavent de l'arxipèlag de Hawaii
 SBB-CFF-FFS (del seu nom en italià Ferrovie Federali Svizzere), empresa pública del ferrocarril de Suïssa
 Franz Ferdinand and Sparks, grup de música format pels escocesos Franz Ferdinand i els estatunidencs Sparks
 Fast File System, sistema de fitxers usat per UNIX i POSIX
 Federació de Futbol de Samoa, òrgan de govern del futbol a Samoa